Bomberman – Serie videoludica creata dal 1983
Bomberman – Videogioco del 1983 per NEC PC-8801, NEC PC-6001, FM-7, Sharp MZ, Sharp X1, MSX, ZX Spectrum e NES
Bomberman – Videogioco del 1990 per TurboGrafx-16, Sharp X68000, Amiga, MS-DOS e Atari ST
Bomberman – Videogioco del 2005 per Nintendo DS
Bomberman – Videogioco del 2006 per PlayStation Portable